Kungariket Italien eller Kungadömet Italien kan syfta på:

 Romerska kungariket – den tid i det romerska rikets historia som föregick den romerska republiken 753 – 509 f.Kr.
 Kungariket Italien (476–493) – ett kungarike under Odovakar 476–493
 Ostrogotiska kungadömet – ett kungarike Regnum Italiae under ostrogoterna 493–553
 Lombardiska kungariket – en tidig medeltida stat i nuvarande Italien 568–774
 Kungariket Italien (Medeltiden) – en politisk enhet 888–961
 Kungariket Italien (Napoleontiden) – en fransk lydstat 1805–1814
 Kungariket Italien – en monarki som omfattade Italien från dess enande 1861 till 1946

Se även 

 Kung av Italien
 Italiens historia